Quina puede referirse a:

 La corteza del quino o quina.
 El nombre común de la planta Ajuga iva.
 El nombre común de la planta Angostura trifoliata.
 La quina aromática.
 Un vino de Jerez, quina.
 Hormiga'''